Il singolare del torneo di tennis Bella Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Paula Kania che ha battuto in finale Katarzyna Piter 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Anna Karolína Schmiedlová (semifinali)
 Julija Bejhel'zymer (quarti di finale)
 Paula Kania (Campionessa)
 Anna-Lena Friedsam (secondo turno)

 Magda Linette (quarti di finale)
 Cristina Dinu (quarti di finale)
 Danka Kovinić (quarti di finale)
 Tereza Smitková (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bella Cup 2013